Hickory Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Corners (Illinois)
 Hickory Corners (Michigan)
 Hickory Corners (New York)
 Hickory Corners (Ohio)
 Hickory Corners (Pennsylvania)
 Hickory Corners (Tennessee)
 Hickory Corners (Wisconsin), im Oconto County